Stor-Harrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Harrsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (13,7 ha)
Stor-Harrsjön, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (54,7 ha)

Se även
Harrsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn